Maillé puede referirse a: 

 Maillé, comuna francesa situada en Indre y Loira.
 Maillé, comuna francesa situada en Vendée.
 Maillé, comuna francesa situada en Vienne.